Pennebaker ist der Familienname folgender Personen:
D. A. Pennebaker (1925–2019), US-amerikanischer Dokumentarfilmer 
James Pennebaker (* 1950), US-amerikanischer Psychologe
Jocelyn Pennebaker geb. Jocelyn Brando (1919–2005), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
Pennybacker